Plaats in Indonesië
 Karangbangun (Jumapolo), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Karangbangun (Matesih), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java